Charles Joseph d'Autriche peut désigner deux personnes :
 Charles Joseph d'Autriche (1745-1761) ;
 Charles Joseph d'Autriche (1649-1664).